Edinburgh West steht für:

 einen Wahlkreis für das schottische Parlament, siehe Edinburgh Western
 einen Wahlkreis für das britische Unterhaus, siehe Edinburgh West (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich)